La cucaracha, spanyol nyelvű dal
La Cucaracha, 1934-es amerikai film
La Cucaracha, 1959-es mexikói film
La Cucaracha, 1998-as amerikai film